Га́бор Эжёль (; ) — венгерский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017).
 : золото (2009, 2010, 2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Венгрии
Чемпионы Венгрии по кёрлингу